Ша́пкин (Ша́пкина) — русская фамилия.

Известные носители 
 Шапкин, Виталий Владимирович (1947—2021) — советский и российский музыкант, флейтист, концертмейстер, педагог, заслуженный артист РСФСР (1991).
 Шапкин, Владимир Иванович (1936—2015) — доктор медицинских наук, профессор.
 Шапкин, Геннадий Валентинович (род. 1957) — советский футболист.
 
 
 Шапкин, Роман Викторович (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Шапкин, Сергей Георгиевич (псевдоним Азов) (1960—1995) — советский поэт.
 Шапкин, Тимофей Тимофеевич (1885—1943) — советский генерал-лейтенант.

 Шапкина, Лидия Ивановна (род. 1923) — учитель русского языка ленинградской школы № 169, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Шапкина — река